

Prénoms 

Keegan Connor Tracy (née en 1971), actrice canadienne,
Keegan McHargue (né en 1982), artiste américain,
Keegan Bradley (né en 1986), golfeur américain,
Keegan Allen (né en 1989), acteur, musicien et chanteur américain,

Patronymes
John Keegan (1934-2008), historien militaire et journaliste britannique,
Kevin Keegan (né en 1951), footballeur anglais,
Rupert Keegan (né en 1955), coureur automobile britannique,
Claire Keegan (née en 1968), femme de lettres irlandaise,
Gillian Keegan (née en 1968), femme politique britannique,
Andrew Keegan (né en 1979), acteur et producteur américain,
Paul Keegan (né en 1984), footballeur irlandais.

Films 
 The Keegans (1976), téléfilm américain.
Homonymie de patronyme